Linka 1 je označení více dopravních linek:

metro
 1 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 Sokolničeskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem jedna
 1 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 1 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Kirovsko-Vyborgskaja (linka metra v Petrohradu) – linka metra v Petrohradu, která bývá označována zkráceně také číslem jedna

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 1 – tramvajová linka v Praze
 1 (tramvajová linka v Paříži) – tramvajová linka v Paříži